Деружинський — білоруське прізвище польського походження.

Відомі носії 
 Авар'н Деружинський — білоруський поет, працює переважно в жанрі дитячої літератури
 Вадим Деружинський — білоруський мовознавець, головний редактор газети «Таємні дослідження/Секретные исследования»
 Францішек Деружинський (1779–1850) — білоруський та американський релігійний діяч

Білоруські прізвища